Група Ф на Свјетском првенству 2018 одржана је од 17. до 27. јуна 2018. У групи су играле Њемачка, Мексико, Шведска и Јужна Кореја. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Е.

Шведска и Мексико су са шест бодова заузели прва два мјеста; Шведска је завршила прва због боље гол разлике. Јужна Кореја је завршила трећа са три бода, истим бројем бодова као и Њемачка, али бољом гол разликом. Њемачка је изгубила од Мексика и Јужне Кореје, док је побиједила Шведску, голом Тонија Кроса у 95. минуту. То је био први пут у историји да је Њемачка испала у групној фази на Свјетском првенству (с обзиром на то да се 1938, када је испала у првом колу, није играла групна фаза), а први пут од 1950, када јој је било забрањено учешће, да није играла барем у четвртфиналу (са изузетком 1978, када су се играле двије групне фазе па финале). Њемачка је тако четврти првак свијета који је испао у групној фази на последњих пет првенстава, чиме се наставило такозвано "проклетство свјетских првака";

Побједник групе Ф играо је у осмини финала са другопласираним из групе Е, док је другопласирани из групе Ф играо против првопласираног из групе Е. У четвртфиналу укрштају се са групама Г и Х, те ће тако побједник групе Ф у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе Х и другопласираног из групе Г; док ће другопласирани из групе Ф играти против бољег из дуела побједника групе Г и другопласираног из групе Х.

Тимови

Занимљивости 

 Њемачка и Шведска су играли у квалификацијама за Свјетско првенство 2014, постигавши 16 голова у двије утакмице (4:4 и 5:3).
 Пласманом на Свјетско првенство 2018, Њемачка је претекла Италију на другом мјесту по броју учешћа на Свјетским првенствима, са 19.
 Њемачка је актуелни свјетски шампион, освојила је првенство 2014, побједом 1:0 над Аргентином; поставши тако прва европска репрезентација која је освојила Свјетско првенство на Америчком континенту.
 Шведска је играла финале Свјетског првенства 1958, када је била домаћин; поражена је од Бразила 5:2.
 Њемачка је квалификације завршила са свим побједама, уз гол разлику 43:4; постизали су у просјеку преко четири гола по утакмици, а барем по гол постигао је 21 фудбалер.

Међусобни дуели

Њемачка — Мексико 

Немачка и Мексико први пут састали су се у пријатељској утакмици у децембру 1968, одигравши неријешено 0:0. Последњи пут састали су се у полуфиналу Купа конфедерација 2017, Немачка је тријумфовала 4:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Шведска — Јужна Кореја 

Шведска и Јужна Кореја први пут играли су на Олимпијским играма 1948, Шведска је тријумфовала 12:0. Последњи пут играли су у новембру 2005, у пријатељској утакмици, завршена је неријешено 2:2. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Њемачка — Јужна Кореја 

Њемачка и Јужна Кореја први пут састали су се на Свјетском првенству 1994, Њемачка је тријумфовала 3:2. Последњи пут састали су се у пријатељској утакмици у децембру 2004, Јужна Кореја је славила 3:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Мексико — Шведска 

Мексико и Шведска први пут састали су се у групи на Свјетском првенству 1958, Шведска је тријумфовала 3:0. Последњи пут играли су у пријатељској утакмици у јануару 2009, Шведска је побиједила 1:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Њемачка — Шведска 

Њемачка и Шведска први пут су се састали у пријатељској утакмици у јуну 1911, Њемачка је славила 4:2. Последњи пут играли су у квалификацијама за Свјетско првенство 2014, Њемачка је тријумфовала 5:3. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Мексико — Јужна Кореја 

Мексико и Јужна Кореја први пут састали су се на Олимпијским играма 1948, Кореја је тријумфовала 5:3. Последњи пут састали су се у у пријатељској утакмици у јануару 2014, Мексико је био бољи 4:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Њемачка — Мексико

Шведска — Јужна Кореја

2 коло

Јужна Кореја — Мексико

Њемачка — Шведска

3 коло

Јужна Кореја — Њемачка

Мексико — Шведска

Табела и статистика

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Ф на сајту ФИФА 
 Група Ф на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.